«Part of Your World» es una canción escrita por el letrista Howard Ashman y el compositor Alan Menken para la película animada de Walt Disney Pictures La sirenita. Es interpretada por la actriz Jodi Benson en su papel protagónico como Ariel. La canción es una balada sentimental en la cual Ariel expresa su anhelo de volverse humana. El tema musical de la película, "Part of Your World" es una versión corta interpretada por Ariel después de salvar al Príncipe Eric de ahogarse.

Influenciado directamente por Broadway y la música teatral, Ashman creía firmemente que The Little Mermaid se beneficiaría por una canción "I Want". Los directores Ron Clements y John Musker preguntaron a Ashman si quería escribir una canción para Ariel en la cual ella expresase sus sentimientos románticos por el Príncipe Eric, pero el letrista creyó que una canción que mostrase la fascinación de Ariel por el mundo humano sería mejor para el argumento de la película. Ashman contrató a Benson, con quien él ya había trabajado anteriormente en el musical Smile, para grabar "Part of Your World", y trabajó muy de cerca con ella para asegurarse de que hubiese alcanzado la interpretación deseada. Jeffrey Katzenberg inicialmente ordenó que "Part of Your World" fuese eliminado de la película debido a que le preocupaba que la balada podría ser aburrido para los niños pequeños. Sin embargo, Ashman, Clements, Musker y el animador Glen Keane finalmente convencieron a Katzenberg de que "Part of Your World" era esencial para la historia de la película.

"Part of Your World" ha obtenido muchas críticas positivas; tanto críticas cinematográficas como musicales alabaron la calidad de la canción y la interpretación de Jodi Benson. Muchas publicaciones estuvieron de acuerdo en que "Part of Your World" se encuentra entre las mejores canciones jamás escritas de Disney, y acreditó el éxito de la canción haciendo de las canciones "Yo quiero" un componente inseparable de las futuras películas musicales animadas. Los críticos han interpretado de diferentes formas las letras de empoderamiento de la canción, que van desde la búsqueda de independencia de un padre sobreprotector al feminismo y los  derechos del colectivo LGBT. Además de convertirse en la canción insignia de Benson, muchas versiones de la canción han sido compuestas por muchos artistas de diversos géneros, incluyendo Faith Hill, Nikka Costa, Jessica Simpson, Miley Cyrus, Bruno Mars, Carly Rae Jepsen, Jessie J y Sara Bareilles. La actriz Sierra Boggess debutó en la adaptación a musical de la película, con el papel de Ariel.

Referencias

Enlaces externos
 Vídeo Sing-Along en YouTube

Canciones de 1989
Canciones con música de Alan Menken
Canciones escritas por Howard Ashman
Temas musicales de películas
Canciones de La sirenita
Composiciones en fa mayor